Б-8:
 Б-8 — советский военный бинокль времён Великой Отечественной войны.
 Б-8 — блок НУРС С-8, предназначенный для оснащения ударной авиатехники.
 Б-8 — советская подводная лодка проекта 641.
 Б-8 — контрольный стронций-иттриевый источник, использовавшийся в дозиметрических приборах ИМД-5 и многих из серии «ДП».